Di seguito una lista di asteroidi dal numero 290001 al 291000 con data di scoperta e scopritore.

290001-290100 

|-
|290001 Uebersax ||  ||  || Ory, M.
|-
|290002 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|290003 - ||  ||  || Needville
|-
|290004 - ||  ||  || NEAT
|-
|290005 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|290006 - ||  ||  || NEAT
|-
|290007 - ||  ||  || NEAT
|-
|290008 - ||  ||  || NEAT
|-
|290009 - ||  ||  || NEAT
|-
|290010 - ||  ||  || NEAT
|-
|290011 - ||  ||  || NEAT
|-
|290012 - ||  ||  || NEAT
|-
|290013 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|290014 - ||  ||  || NEAT
|-
|290015 - ||  ||  || NEAT
|-
|290016 - ||  ||  || NEAT
|-
|290017 - ||  ||  || NEAT
|-
|290018 - ||  ||  || NEAT
|-
|290019 - ||  ||  || NEAT
|-
|290020 - ||  ||  || NEAT
|-
|290021 - ||  ||  || CINEOS
|-
|290022 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290023 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290030 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|290031 - ||  ||  || NEAT
|-
|290032 - ||  ||  || NEAT
|-
|290033 - ||  ||  || NEAT
|-
|290034 - ||  ||  || NEAT
|-
|290035 - ||  ||  || NEAT
|-
|290036 - ||  ||  || NEAT
|-
|290037 - ||  ||  || NEAT
|-
|290038 - ||  ||  || NEAT
|-
|290039 - ||  ||  || NEAT
|-
|290040 - ||  ||  || NEAT
|-
|290041 - ||  ||  || CINEOS
|-
|290042 - ||  ||  || CINEOS
|-
|290043 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290044 - ||  ||  || NEAT
|-
|290045 - ||  ||  || NEAT
|-
|290046 - ||  ||  || NEAT
|-
|290047 - ||  ||  || NEAT
|-
|290048 - ||  ||  || NEAT
|-
|290049 - ||  ||  || NEAT
|-
|290050 - ||  ||  || NEAT
|-
|290051 - ||  ||  || NEAT
|-
|290052 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290055 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|290056 - ||  ||  || Drebach
|-
|290057 - ||  ||  || NEAT
|-
|290058 - ||  ||  || NEAT
|-
|290059 - ||  ||  || NEAT
|-
|290060 - ||  ||  || NEAT
|-
|290061 - ||  ||  || NEAT
|-
|290062 - ||  ||  || NEAT
|-
|290063 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290064 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290065 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290066 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|290067 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290071 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290072 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290073 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290074 Donasadock ||  ||  || Saint-Sulpice
|-
|290075 - ||  ||  || NEAT
|-
|290076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290079 - ||  ||  || Molnar, L. A.
|-
|290080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290081 - ||  ||  || NEAT
|-
|290082 - ||  ||  || NEAT
|-
|290083 - ||  ||  || NEAT
|-
|290084 - ||  ||  || NEAT
|-
|290085 - ||  ||  || NEAT
|-
|290086 - ||  ||  || NEAT
|-
|290087 - ||  ||  || NEAT
|-
|290088 - ||  ||  || NEAT
|-
|290089 - ||  ||  || NEAT
|-
|290090 - ||  ||  || NEAT
|-
|290091 - ||  ||  || NEAT
|-
|290092 - ||  ||  || NEAT
|-
|290093 - ||  ||  || NEAT
|-
|290094 - ||  ||  || NEAT
|-
|290095 - ||  ||  || NEAT
|-
|290096 - ||  ||  || NEAT
|-
|290097 - ||  ||  || NEAT
|-
|290098 - ||  ||  || NEAT
|-
|290099 - ||  ||  || NEAT
|-
|290100 - ||  ||  || NEAT
|}

290101-290200 

|-
|290101 - ||  ||  || NEAT
|-
|290102 - ||  ||  || NEAT
|-
|290103 - ||  ||  || NEAT
|-
|290104 - ||  ||  || NEAT
|-
|290105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290125 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290126 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290127 Linakostenko ||  ||  || Andrushivka
|-
|290128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290129 Rátzlászló ||  ||  || Piszkesteto
|-
|290130 - ||  ||  || CINEOS
|-
|290131 - ||  ||  || NEAT
|-
|290132 - ||  ||  || NEAT
|-
|290133 - ||  ||  || NEAT
|-
|290134 - ||  ||  || NEAT
|-
|290135 - ||  ||  || NEAT
|-
|290136 - ||  ||  || NEAT
|-
|290137 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|290138 - ||  ||  || NEAT
|-
|290139 - ||  ||  || NEAT
|-
|290140 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290141 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|290142 - ||  ||  || NEAT
|-
|290143 - ||  ||  || NEAT
|-
|290144 - ||  ||  || NEAT
|-
|290145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290148 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290151 - ||  ||  || NEAT
|-
|290152 - ||  ||  || NEAT
|-
|290153 - ||  ||  || NEAT
|-
|290154 - ||  ||  || NEAT
|-
|290155 - ||  ||  || NEAT
|-
|290156 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|290157 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290160 - ||  ||  || NEAT
|-
|290161 - ||  ||  || NEAT
|-
|290162 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|290163 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|290164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290167 - ||  ||  || NEAT
|-
|290168 - ||  ||  || Campo Catino Austral Observatory Survey
|-
|290169 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290171 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|290172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290173 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|290174 - ||  ||  || CSS
|-
|290175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290178 - ||  ||  || CSS
|-
|290179 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290180 - ||  ||  || CSS
|-
|290181 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|290182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290183 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|290184 - ||  ||  || CSS
|-
|290185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290193 - ||  ||  || CSS
|-
|290194 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

290201-290300 

|-
|290201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290217 - ||  ||  || NEAT
|-
|290218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290228 - ||  ||  || NEAT
|-
|290229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290232 - ||  ||  || NEAT
|-
|290233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290243 - ||  ||  || NEAT
|-
|290244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290250 - ||  ||  || CSS
|-
|290251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290254 - ||  ||  || NEAT
|-
|290255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290257 - ||  ||  || NEAT
|-
|290258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290259 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290260 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290261 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290263 - ||  ||  || NEAT
|-
|290264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290288 - ||  ||  || NEAT
|-
|290289 - ||  ||  || NEAT
|-
|290290 - ||  ||  || NEAT
|-
|290291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

290301-290400 

|-
|290301 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290302 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290312 - ||  ||  || NEAT
|-
|290313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290314 - ||  ||  || CSS
|-
|290315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290319 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290320 - ||  ||  || NEAT
|-
|290321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290322 - ||  ||  || NEAT
|-
|290323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290325 - ||  ||  || CSS
|-
|290326 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290349 - ||  ||  || CSS
|-
|290350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290351 - ||  ||  || NEAT
|-
|290352 - ||  ||  || NEAT
|-
|290353 - ||  ||  || NEAT
|-
|290354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290355 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290357 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|290358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290361 - ||  ||  || NEAT
|-
|290362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290364 - ||  ||  || NEAT
|-
|290365 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290366 - ||  ||  || NEAT
|-
|290367 - ||  ||  || NEAT
|-
|290368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290369 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290370 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290374 - ||  ||  || NEAT
|-
|290375 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290376 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290377 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290382 - ||  ||  || NEAT
|-
|290383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290384 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290385 - ||  ||  || NEAT
|-
|290386 - ||  ||  || CSS
|-
|290387 - ||  ||  || CSS
|-
|290388 - ||  ||  || CSS
|-
|290389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290394 - ||  ||  || CSS
|-
|290395 - ||  ||  || CSS
|-
|290396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290397 - ||  ||  || CSS
|-
|290398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290399 - ||  ||  || NEAT
|-
|290400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

290401-290500 

|-
|290401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290405 - ||  ||  || CSS
|-
|290406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290409 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|290410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290411 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|290412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290418 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290421 - ||  ||  || CSS
|-
|290422 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290426 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290430 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290432 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290452 - ||  ||  || CSS
|-
|290453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290464 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|290465 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290468 - ||  ||  || CSS
|-
|290469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290472 - ||  ||  || NEAT
|-
|290473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290478 - ||  ||  || CSS
|-
|290479 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290480 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290485 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290486 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|290487 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|290488 - ||  ||  || Altschwendt
|-
|290489 - ||  ||  || NEAT
|-
|290490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290495 - ||  ||  || CSS
|-
|290496 - ||  ||  || CSS
|-
|290497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

290501-290600 

|-
|290501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290503 - ||  ||  || CSS
|-
|290504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290506 - ||  ||  || CSS
|-
|290507 - ||  ||  || CSS
|-
|290508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290521 - ||  ||  || NEAT
|-
|290522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290528 - ||  ||  || CSS
|-
|290529 - ||  ||  || CSS
|-
|290530 - ||  ||  || CSS
|-
|290531 - ||  ||  || CSS
|-
|290532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290534 - ||  ||  || CSS
|-
|290535 - ||  ||  || NEAT
|-
|290536 - ||  ||  || CSS
|-
|290537 - ||  ||  || NEAT
|-
|290538 - ||  ||  || CSS
|-
|290539 - ||  ||  || CSS
|-
|290540 - ||  ||  || CSS
|-
|290541 - ||  ||  || CSS
|-
|290542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290543 - ||  ||  || CSS
|-
|290544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290559 - ||  ||  || NEAT
|-
|290560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290568 - ||  ||  || CSS
|-
|290569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290585 - ||  ||  || NEAT
|-
|290586 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290587 - ||  ||  || NEAT
|-
|290588 - ||  ||  || CSS
|-
|290589 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|290590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

290601-290700 

|-
|290601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290635 - ||  ||  || CSS
|-
|290636 - ||  ||  || CSS
|-
|290637 - ||  ||  || CSS
|-
|290638 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290668 - ||  ||  || CSS
|-
|290669 - ||  ||  || CSS
|-
|290670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290679 - ||  ||  || NEAT
|-
|290680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290681 - ||  ||  || CSS
|-
|290682 - ||  ||  || CSS
|-
|290683 - ||  ||  || CSS
|-
|290684 - ||  ||  || CSS
|-
|290685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290686 - ||  ||  || CSS
|-
|290687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290700 - ||  ||  || LINEAR
|}

290701-290800 

|-
|290701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290706 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290728 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290731 - ||  ||  || CSS
|-
|290732 - ||  ||  || CSS
|-
|290733 - ||  ||  || CSS
|-
|290734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290738 - ||  ||  || NEAT
|-
|290739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290748 - ||  ||  || CSS
|-
|290749 - ||  ||  || CSS
|-
|290750 - ||  ||  || CSS
|-
|290751 - ||  ||  || CSS
|-
|290752 - ||  ||  || CSS
|-
|290753 - ||  ||  || CSS
|-
|290754 - ||  ||  || CSS
|-
|290755 - ||  ||  || CSS
|-
|290756 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290757 - ||  ||  || NEAT
|-
|290758 - ||  ||  || NEAT
|-
|290759 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|290760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290766 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290767 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290768 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290769 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290770 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290773 - ||  ||  || Rinner, C.
|-
|290774 - ||  ||  || Rinner, C.
|-
|290775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290778 - ||  ||  || CSS
|-
|290779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290782 - ||  ||  || CSS
|-
|290783 - ||  ||  || CSS
|-
|290784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290788 - ||  ||  || CSS
|-
|290789 - ||  ||  || CSS
|-
|290790 - ||  ||  || CSS
|-
|290791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290798 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

290801-290900 

|-
|290801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290806 - ||  ||  || CSS
|-
|290807 - ||  ||  || CSS
|-
|290808 - ||  ||  || CSS
|-
|290809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290810 - ||  ||  || CSS
|-
|290811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290813 - ||  ||  || CSS
|-
|290814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290822 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290823 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290824 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290825 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290826 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290827 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290828 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290829 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|290830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290832 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290833 - ||  ||  || Eastman, M., Wells, D.
|-
|290834 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290835 - ||  ||  || CSS
|-
|290836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290840 - ||  ||  || NEAT
|-
|290841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290851 - ||  ||  || CSS
|-
|290852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290866 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|290867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290869 - ||  ||  || Endate, K.
|-
|290870 - ||  ||  || Sposetti, S.
|-
|290871 - ||  ||  || Cordell-Lorenz
|-
|290872 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|290873 - ||  ||  || Sposetti, S.
|-
|290874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290875 - ||  ||  || CSS
|-
|290876 - ||  ||  || CSS
|-
|290877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290882 - ||  ||  || CSS
|-
|290883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

290901-291000 

|-
|290901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290905 - ||  ||  || CSS
|-
|290906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290908 - ||  ||  || CSS
|-
|290909 - ||  ||  || CSS
|-
|290910 - ||  ||  || CSS
|-
|290911 - ||  ||  || CSS
|-
|290912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290920 - ||  ||  || Eskridge
|-
|290921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290922 - ||  ||  || CSS
|-
|290923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290943 - ||  ||  || NEAT
|-
|290944 - ||  ||  || NEAT
|-
|290945 - ||  ||  || NEAT
|-
|290946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290956 - ||  ||  || CSS
|-
|290957 - ||  ||  || CSS
|-
|290958 - ||  ||  || CSS
|-
|290959 - ||  ||  || CSS
|-
|290960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290962 - ||  ||  || CSS
|-
|290963 - ||  ||  || LONEOS
|-
|290964 - ||  ||  || CSS
|-
|290965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290966 - ||  ||  || CSS
|-
|290967 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|290968 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290975 - ||  ||  || NEAT
|-
|290976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290981 - ||  ||  || CSS
|-
|290982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|290992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|290994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|290999 - ||  ||  || LONEOS
|-
|291000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0290001